Врановац може бити:

 Врановац (Јагодина), насеље града Јагодине, Република Србија
 Врановац (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Република Србија

или

 Врановац (археолошко налазиште)